Avellaneda kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Partido de Avellaneda, kommun, Buenos Aires, 
 Avellaneda, kommunhuvudort, Buenos Aires, 
 Avellaneda (ort i Argentina, Santa Fe), 
 Departamento de Avellaneda (kommun i Río Negro), 
 Departamento de Avellaneda (kommun i Santiago del Estero),

Spanien 

 Avellaneda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Avellaneda (ort i Spanien, Baskien), Bizkaia,

Personer 

 Alonso Fernández de Avellaneda, pseudonym
 Bernardino de Avellaneda (1544–1629), spansk ädling
 Francisco de Avellaneda (1625–1684), spansk poet och dramatiker
 Gertrudis de Avellaneda (1816–1873), spansk författarinna
 Marco Avellaneda (1813–1841), argentinsk politiker
 Nicolás Avellaneda (1837–1885), argentinsk politiker